The Paper Chase steht für:

 The Paper Chase (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 The Paper Chase, Originaltitel von Zeit der Prüfungen, US-amerikanischer Spielfilm von James Bridges aus dem Jahr 1973
 The Paper Chase (Band), eine US-amerikanische Rockband